Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, l'Arcadie (ou les Royaumes Paisibles d'Arcadie) est un plan extérieur dont l'alignement se situe entre le loyal neutre et le loyal bon.

Description

L'Arcadie est une paisible harmonie entre la Loi et le Bien, notée pour sa tranquillité et sa discipline stricte. Tout sur Arcadia possède sa place et toute chose a une fonction. Les arbres sont disposés en rangée et les cours d'eau serpentent sur des plaines plates dessinant des formes complexes. De grandes cités géométriques, à l'architecture magnifique, sont construites par endroit, toutes reliées par des routes larges et pratiques.

L'Orbe du Jour et de la Nuit est posé au sommet de la plus haute montagne d'Arcadia, un côté étant illuminé et l'autre plongé dans l'obscurité. L'orbe tourne à une vitesse constante, pour que la moitié du plan soit constamment éclairé et l'autre reste sombre. Il n'y a ni aube, ni crépuscule sur ce plan, seulement un brusque changement d'éclairage. Le  climat sur Arcadia est toujours agréable, et les saisons ont toutes la même durée, connaissant elles aussi un brusque changement.

Structure
Comme les autres plans, Arcadia est un espace infini, constitué de 2 couches, ou strates. La durée du temps et la gravité y sont normales. La première couche, Abellio, partage une frontière commune avec les Sept Cieux du Mont Céleste et le Nirvana de Méchanus. Le voyage entre les deux couches est possible grâce à de nombreux portails.

Une , Menausus, fit partie autrefois d'Arcadia, mais a fusionné depuis avec Mechanus quand sa population de formiens (d'alignement loyal) s'accrut, faisant s'éloigner la strate du Bien, vers la Loi.

Abellio
Abellio est une couche presque plate, mais qui comprend des montagnes à certains endroits, et aussi des collines. On y trouve beaucoup de lacs, de forêts et de champs.

Le mont Clangeddin, le royaume du dieu nain Clanggeddin Barbedargent est situé sur Abellio. C'est une montagne conique s'élevant à plus de 9100 mètres. La montagne elle-même est une forteresse naine, remplie de forges d'armes et de halls.

La cité-ruche formian de Mandible s'y trouve aussi.

D'autres royaumes divins sont aussi situés sur ce plan, comme le Bastion de la Loi appartenant à Saint Cuthbert, l'Enclume de Création de Reorx, la Fleur de Cerise, royaume d'Izanagi et Izanami ; le Royaume de Marduk, et le Ministère des Récompenses du dieu Lu Hsing.

Buxenus
En apparence, il y a très peu de différence entre Buxenus et Abellio. Mais cette couche possède une atmosphère plus militaire, avec d'immenses troupes se déplaçant sans cesse et se préparant pour la bataille future contre Méchanus.

L'Harmonium, une secte militante, possède son quartier général dans la cité de Mélodia. La secte gère des camps d'endoctrinement réservés aux mortels d'alignement chaotique.

Le royaume d'Azouth est caché sur cette couche. Seuls les mages peuvent voir à travers les illusions qui dissimulent sa caverne. À l'intérieur, un escalier suspendu dans l'espace descend vers la cité du Repos-du-Mage, où vit le dieu.

La divinité gobeline recluse des hommes hybrides, Meriadar, a créé son royaume, la Main de Paix, sur Buxenus.

Heliopolis, un plan séparé, se retrouve en partie sur Buxenus. Il appartient au panthéon du Mulhorand. C'est une grande étendue de sable où sont construites des pyramides, des obélisques et où coule en son centre une rivière donnant la vie.

Plan extérieur